

Хмельно — гміна в Картузькому повіті Поморського воєводства
 Хмельно — село в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Хмельно — село в гміні Хмельно Картузького повіту Поморського воєводства
 Хмельно — село в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства